Ser mazurski - rodzaj polskiego sera produkowanego z krowiego mleka, w kształcie prostopadłościanu. Ser ten ma miąższ o barwie kremowej i jest miękki oraz elastyczny. Ser mazurski ma pikantny, lekko kwaśny smak i jest zaliczany do serów dojrzewających, podpuszczkowych oraz pełnotłustych.

Mazurski